Адмирал Флота Советского Союза Горшков:
 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — советский и российский тяжёлый авианесущий крейсер;
 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — головной фрегат проекта 22350;

См. также 
 Горшков, Сергей Георгиевич.